Anse Rouge kan syfta på:

Haiti 

 Anse Rouge (kommun), Artibonite, 
 Anse Rouge (ort), Artibonite,